Neso (mythologie), een nereïde uit de Griekse mythologie
Neso (maan), een maan van Neptunus